Consiglio peut désigner :

Patronyme 

Par ordre alphabétique :
  Alberto Consiglio (1902–1973), journaliste, homme politique et scénariste italien ;
 Giorgia Consiglio (née en 1990), nageuse italienne ;
  Giovanni Consiglio (1923–2012), ténor italien ;
  Nunziante Consiglio (né en 1964), homme politique italien ;
  Paolo Consiglio (1927–1973), alpiniste italien.

Toponyme 
 Consiglio di Rumo : une commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie ;
 Consiglio : un village de la province de Sondrio dans la région Lombardie.

Politique 
 Consiglio dei Pregadi : une institution de la République de Venise ;
 Consiglio Grande e Generale : le Parlement monocaméral de la République de Saint-Marin ;
 Maggior Consiglio : l'organe politique le plus important de la République de Venise ;
 Minor Consiglio : un organe de la République de Venise.

Urbanisme 
 Consiglio d'Ornato : une « agence d'urbanisme » soumis par la ville de Nice et approuvé par le roi Charles-Albert de Sardaigne par lettres patentes le .

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais